Govvaafushi kan verwijzen naar:
 Govvaafushi (Haa Alif-atol), een eiland van het Haa Alif-atol, Maldiven
 Govvaafushi (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven